Sant Pere Sallavinera és una església de Sant Pere Sallavinera (Anoia) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Edifici de planta rectangular i un sol absis a la capçalera.

La torre del campanar, construïda posteriorment i de planta quadrada, es troba al costat de migdia, així com la porta d'entrada a l'església.

És un edifici romànic, malgrat que ha estat molt reformat.

Història 
L'església és documentada ja l'any 1089, però l'edifici actual és el resultat de diverses reformes i afegitons.

Al  cap al 1870, un rector cognominat Salat reformà l'església.

Des del , en depenien com a sufragànies les de Sant Jaume de Puigdemàger i Sant Gil de Solanelles.

També en depenen les de Sant Jordi de la Llavinera, Santa Margarida del Mas de la Cogullera i la de la Sagrada Família del Molí de Boixadors.

La casa del migdia és del .

Referències 

Patrimoni monumental de Sant Pere Sallavinera
Edificis de Sant Pere Sallavinera
Esglésies romàniques de l'Anoia